Са́харова — женская форма русской фамилии . 

Известные носительницы: Сахарова, Ирина Тимофеевна (1888 — ок. 1970) — молочный технолог, одна из родоначальниц производства кефира в России.
 Сахарова, Клавдия Фёдоровна (1918—2002) — советский государственный деятель, инициатор стахановского движения в текстильной промышленности.
 Сахарова, Людмила Павловна (1926—2012) — советская балерина, хореограф и педагог, народная артистка СССР.
 Сахарова, Марина Сергеевна (1917—1998) — советский и российский учёный-геохимик и педагог в области минералогии и геологии, доктор геолого-минералогических наук (1973), профессор (1992). Заслуженный геолог РСФСР (1988).
 Сахарова, Ольга Николаевна (1889—1967) — русская и испанская (каталонская) художница, книжный иллюстратор.
 Сахарова, Прасковья Фёдоровна (1890—1969) — деятель российского революционного движения, большевик, советский партийный деятель.

 Сахарова-Вавилова, Екатерина Николаевна (1886—1964) — первая жена Николая Вавилова, агроном и специалист по экономике сельского хозяйства.